Словению представила на Евровидении-2007 певица Алёнка Готар, которая прошла в финал конкурса и заняла 15 место с 66 баллами в финале, в полуфинале 7 место с 140 баллами.

Национальный отбор 
Всего 2 полуфинала, по 12 песен в каждом, в финале (3 февраля) по 7 песен с каждого полуфинала, всего 14.

Голосование

В полуфинале

В финале 
В финале Словении самое большое 8 баллов дала .

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 

Страны на «Евровидении-2007»